ВАНПО или Всемирная ассоциация неправительственных организаций — неправительственная, организация входящая в список НПО, с которыми сотрудничает ООН. В 2007 году организация участвовала в Глобальной инициативе на пути к устойчивому Ираку от ООН и в программе по ликбезу женского населения в странах Ближнего востока и образовательных программах для женщин в сфере равноправия, политики и т. д. В 2011 году ВАНПО совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев организовала межрелигиозные примиренческие футбольные матчи с десегрегированными (смешанными) командами в составе из суннитов, шиитов и христиан в Иордании.

В состав ВАНПО входят многие НПО со всего мира и получают различные премии от ВАНПО за выдающиеся достижения.

Примечания

Ссылки 
Сайт ВАНПО

Организации Церкви объединения
Международные ассоциации